Гастон Лескано (* 1986) — аргентинський футболіст-нападаючий.
 Даріо Лескано (* 1990) — парагвайський футболіст, нападник клубу «Інгольштадт 04».
 Іріс Лескано (* 1985) — іспанська театральна та кіноакторка.
 Клаудіо Лескано (? — 1999) — парагвайський футболіст, що грав на позиції нападника, зокрема, за клуби «Олімпія» (Асунсьйон) та «Депортіво Перейра», а також національну збірну Парагваю.
 Хуан Вісенте Лескано (1937—2012) — парагвайський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема за «Олімпію» (Асунсьйон), уругвайський «Пеньяроль», а також національну збірну Парагваю.
 Хуан Едуардо Лескано (* 1992) — аргентинський футболіст-нападаючий.
 Хосе Антоніо Лескано-і-Ортега (1865—1952) — нікарагуанський священнослужитель, перший архієпископ Манагуа.